Николай Кондратьевич Вакуленко (4 января 1925, с. Мокрая Калигорка, Звенигородский район, Черкасский округ, Киевская губерния, УССР, СССР — 29 января 2017, Екатеринбург, Российская Федерация) — деятель советских спецслужб, генерал-майор госбезопасности (1975). Начальник УКГБ по Киеву и Киевской области (1976—1982). Начальник Высших курсов КГБ СССР (1983—1988).

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В период начала Великой Отечественной войны с 1941 года был эвакуирован на Урал, работал на заводе № 56 Наркомата боеприпасов СССР в Нижнем Тагиле, Свердловской области.

С 1941 по 1945 годы последовательно занимал должности — рабочий, мастер, начальник смены и начальник производственной мастерской, с 1945 по 1949 годы на заводской комсомольско-партийной работе — секретарь заводского комитета ВЛКСМ и заместитель секретаря заводского комитета ВКП(б).

С 1949 года принят на службу в органы госбезопасности. С 1949 по 1954 годы обучался в Школе № 204 МВД — КГБ СССР в городе Киев.

С 1954 года работал оперуполномоченным в Управлении КГБ СССР по Свердловской области. С 1961 по 1965 годы — уполномоченный УКГБ по Свердловской области по городу Нижний Тагил. С 1965 по 1973 годы — заместитель начальника УКГБ по Свердловской области.

С 1973 года — в КГБ Украинской ССР: с 1973 по 1976 годы — начальник Второго (контрразведывательного) управления. С 1976 по 1982 годы — руководитель УКГБ по городу Киеву и Киевской области и член Коллегии КГБ УССР.

С 1983 по 1988 годы — начальник Высших курсов КГБ СССР в Киеве.

В 1981 году избирался делегатом XXVI съезда КПСС.

С 1989 года в отставке, жил в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Библиография 

 Вакуленко Н. К. Жизнь Отечества ради: летопись общественной ветеранской организации УКГБ—УФСБ РФ по Свердловской области. — Екатеринбург: Изд. Литур, 2007. — 319 с. — ISBN 5-89648-282-5

Награды и звания 

 Орден Трудового Красного Знамени
 Два Ордена Красной Звезды

Примечания

Литература 
 
 
 Национальная академия Службы безопасности Украины: 15 лет. — Киев: изд. НА СБУ, 2007.
 Лисюк Ю., Чисніков В. Керівники органів державної безпеки Радянської України (1953—1991 рр.). Матеріали до біографічного довідника.

Ссылки 
 

Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Сотрудники КГБ СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Широкореченском кладбище